Руйно:

 Руйно — село в Болгарии. Находится в Силистренской области, входит в общину Дулово.
 Руйно — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.